Среднеколымск — город, административный центр Среднеколымского улуса, на северо-востоке Якутии, на левом берегу Колымы.
 Среднеколымск — региональный аэропорт города Среднеколымск в Якутии.